Adia – forma abbreviata femminile del nome proprio di persona Adeodato
Adia – genere di insetti della famiglia dei ditteri e della famiglia Anthomyiidae
Adia – singolo di Sarah McLachlan, dall'album Surfacing